Marcotulli ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Marcotulli (* 1962), italienische Sängerin
 Rita Marcotulli (* 1959), italienische Jazzpianistin